

Finanzsenatoren Berlin (seit 1947) 

Finanzen
Berlin